Prins van Oranje – dynastieke titel, nu gedragen door prinses Amalia
 Erfprins van Oranje – dynastieke titel zonder formele waarde
 Prins van Oranje (Venlo) – voormalig theater en concertgebouw in Venlo
 De Prins van Oranje (ijzergieterij) – voormalige ijzergieterij in Den Haag
 De Prins van Oranje (Bredevoort) – walkorenmolen in Bredevoort
 De Prins van Oranje (Buren) – walmolen in Buren
 Regiment Huzaren Prins van Oranje – Nederlands cavalerie-regiment
 Prins van Oranjeklasse – scheepsklasse van mijnenleggers